Banniza steht für:
 ein rumänisches Getreidemaß, siehe Baniță

Banniza ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Banniza von Bazan (1904–1950), deutsch-lettischer Historiker und Genealoge
 Joseph Leonhard Banniza von Bazan (1733–1800), österreichischer Jurist
 Ulrike Banniza (* 1966), deutsche Juristin

Siehe auch:
 Panizza
 Baniza
 Banitza